Brookings (Oregon)
Brookings (South Dakota)